Iglesiafeita puede referirse a:

 Iglesiafeita (La Coruña), parroquia española del municipio de San Saturnino, provincia de La Coruña, Galicia.
 Iglesiafeita (Lugo), parroquia española del municipio de Saviñao, provincia de Lugo, Galicia.